Оровил може да се отнася за:

 Оровил (Вашингтон), град в щата Вашингтон, САЩ
 Оровил (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ